Cartier – produttore di gioielli e orologi

Persone 
 Albert Cartier – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Alfred Cartier – calciatore e banchiere svizzero
 Carlo Cartier – attore italiano
 Jacques Cartier – esploratore francese
 Louis Joseph Cartier – imprenditore, gioielliere e orologiaio francese, fondatore della Cartier
 Raymond Cartier – giornalista, scrittore e storico francese